Gomar puede referirse a:

Francisco Gomar, escultor español del siglo XV.
Franciscus Gomarus, Gomaer o Gomar (1563 - 1641), teólogo holandés ("gomarismo").
Antonio Gomar y Gomar (1849 - 1911, pintor español.
Rafita Gomar Moreno (1984), actor español.

Notas